Ранчо Санта Маргарита има више значења:

 Ранчо Санта Маргарита, Ринкон де Абасоло (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Маргарита (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Маргарита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику